Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Бориса Бекера резултатом 7:6(7:5), 6:4, 6:4.

Носиоци 

  Пит Сампрас (победник)
  Томас Мустер (друго коло)
  Борис Бекер (финалиста)
  Мајкл Ченг (четвртфинале)
  Горан Иванишевић (друго коло))
  Џим Куријер (полуфинале)
  Томас Енквист (друго коло)
  Серђи Бругера ''(треће коло)

<li> Вејн Фереира (полуфинале)
<li> Марк Росе (треће коло)
<li> Магнус Ларсон (треће коло)
<li> Рихард Крајичек (четвртфинале)
<li> Андреј Медведев (треће коло)
<li> Тод Мартин (треће коло)
<li> Андреа Гауденци (друго коло)
<li> Јан Симеринк (треће коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1995.
Париз мастерс 1995.